Chiesa di San Gabriele Arcangelo a Cheremule
 Chiesa di San Gabriele Arcangelo a Roma
 Chiesa di San Gabriele Arcangelo in Mater Dei a Milano

Pagine correlate
 Chiesa di San Gabriele